Нижче наведено дискографію американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings.

Студійні альбоми

Компіляції

Міні-альбоми

Сингли

Nugg of the Week 
20 квітня 2011 гурт почав щотижня викладати пісні для безкоштовного завантаження на своєму сайті у рамцях «Nugg of the Week». Пісня з'являлася у вівторок, середу або четвер і була доступною впродовж тижня, після чого її заміняли іншою композицією. Ці треки: бі-сайди, ремікси, сольні треки учасників Kottonmouth Kings, спільні треки з іншими артистами.

Появи на релізах з багатьма виконавцями

Гостьові появи

Відеокліпи

Посилання 

Kottonmouth Kings
Kottonmouth Kings